Кубок России по футболу 2002/2003 — российский футбольный турнир среди профессиональных российских клубов. Был проведен по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Первая стадия турнира стартовала 23 марта 2002 года. Финальный матч прошел в Москве на стадионе «Локомотив» 15 июня 2003 года, встречались московский «Спартак» и «Ростов» (Ростов-на-Дону). Единственный гол в финале забил Егор Титов, «Спартак» в третий раз завоевал российский кубок.

Регламент 
На начальных стадиях команды второго дивизиона были распределены по сетке, зональные части которой носили названия «„Запад“-„Центр“», «„Юг“-„Поволжье“», «Урал» и «Восток». В 1/32 финала, с которой вступали в борьбу команды первого дивизиона, выходили по 5 команд из частей «„Запад“-„Центр“» и «„Юг“-„Поволжье“» и по 2 — из сеток «Урал» и «Восток». С 1/16 финала вступали в борьбу команды премьер-лиги.

На всех этапах победители пар определялись по результату одного матча. Если матч заканчивался в основное время вничью, то назначалось дополнительное время (два дополнительных тайма по 15 минут каждый, без перерыва), при этом действовало правило «золотого гола»: команда, первая забившая гол, объявлялась победителем. Если в дополнительное время счёт оставался равным, то победитель определялся в серии 11-метровых ударов.

Если в кубковой паре встречались представители разных дивизионов, то матч проходил на поле клуба более низкой лиги.

1/256 финала

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала 
С этой стадии в борьбу вступили команды первого дивизиона. Все участники 1/32 финала заблаговременно (когда завершились ещё не все матчи 1/64 финала) были распределены по 4 группам.

Здесь «Запад-Центр», «Юг-Поволжье», «Урал» и «Восток» — команды второго дивизиона, победившие в матчах 1/64 финала соответствующей зональной части сетки, а цифры — порядковые номера (отсчёт сверху) в соответствующей части сетки.

Пары внутри групп определились прошедшей в администрации ПФЛ 31 мая жеребьёвкой, которой к каждой паре также были определены команды премьер-лиги в 1/16 финала.

Турнирная сетка

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфиналы 
По ходу турнира команда «Ростсельмаш» сменила название на «Ростов».

Полуфиналы

Финал

Примечания

Источники 

 Протоколы матчей на сайте КЛИСФ
 «футбол»  №16/2002 стр. 23. 1/256.  16.04.2002

Кубок России по футболу
Футбол в России в 2002 году
Футбол в России в 2003 году